Valesio  – sito archeologico in provincia di Brindisi
 Valesio (eunuco)  – eresiarca arabo vissuto nel III secolo d.C
 Giovanni Valesio  – incisore italiano
 Paolo Valesio  – scrittore, saggista e critico letterario italiano